Honda, japanski proizvođač automobila
 Honda (grad u Kolumbiji)